El Masters de Roma 2022, conegut oficialment com a Internazionali BNL d'Italia 2022 és una competició tennística que es jugà en terra batuda dins les sèries Masters 1000 de l'ATP en categoria masculina, i dins els WTA 1000 de la WTA en categoria femenina. La 79a edició del torneig es va disputar entre el 2 i el 15 de maig de 2022 al Foro Italico de Roma, Itàlia.

El tennista serbi Novak Đoković va guanyar el 38è títol de categoria Masters del seu palmarès, que li va permetre escapar-se en la classificació de tennistes masculins amb més títols d'aquesta categoria, i també fou el seu sisè títol a Roma. Durant el transcurs del torneig va obtenir la victòria número mil en el circuit ATP, esdevenint el cinquè tennista en aconseguir aquesta fita. La polonesa Iga Świątek va defensar el títol aconseguit en l'edició anterior i va demostrar el seu domini en el circuit amb el cinquè títol consecutiu, acumulant 28 victòries seguides, i consolidant el número 1 del rànquing femeni. La parella masculina formada pels croats Nikola Mektić i Mate Pavić també van defensar el títol aconseguit en l'edició anterior i van guanyar el quart títol Masters conjuntament. La parella femenina formada per les russes Veronika Kudermetova i Anastassia Pavliutxénkova van guanyar el primer títol en tot just el segon torneig que disputaven juntes, malgrat que per Kudermetova era el segon títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2022
ATP Tour 2022
WTA Tour 2022